Илья́ Миха́йлович Здане́вич (псевдонимы Илья́зд, Эли Эганбюри; , Тифлис — 25 декабря 1975, Париж) — российский и французский поэт, драматург, писатель-романист, художественный критик, теоретик поэзии, лектор, историк, византолог, издатель, организатор балов, дизайнер модной одежды, устный рассказчик, светский лев, мизантроп грузино-польского происхождения. Теоретик русского футуризма и дада.

Биография 

Отец — поляк, преподаватель французского языка Михаил Андреевич Зданевич, мать, Валентина Кирилловна — грузинка, пианистка, ученица П. Чайковского, урождённая Гамкрелидзе.

Окончил юридический факультет Петроградского университета в 1917 году.  Познакомился с М. Ларионовым, Н. Гончаровой, В. Маяковским, А. Кручёных, переписывался с Ф. Маринетти.

В 1913 году под псевдонимом опубликовал книгу о творчестве М. Ф. Ларионова и Н. С. Гончаровой.

Зданевичу, вместе со старшим братом Кириллом (также известным художником и искусствоведом) и Михаилом Ле-Дантю, принадлежит заслуга открытия для «широкой публики» и художественной общественности творчества Нико Пиросмани. При их активном участии его произведения экспонировались в 1913 году на выставке «Мишень» в Москве. В этом же году Илья объявил себя основоположником нового поэтического и художественного направления — «всёчества», претендовавшего на универсальность и синтез всех ранее существовавших стилей и жанров.

В 1913—1917 годах Зданевич пишет известные манифесты: «Да-манифест» (совместно с М. Ларионовым), предвосхитивший декларации дадаистов, «Почему мы раскрашиваемся?», предвосхитивший боди-арт и породивший скандальную моду на раскрашивание, манифест литературной группы «Центрифуга» (Б. Пастернак, С. Бобров, Н. Асеев), противостоявшей кубофутуризму. В 1916 году участвует в издании журнала «Бескровное убийство», пишет первую драму на «заумном» языке — «Янко круль албанскай».

В 1914 году знакомится с Ф. Маринетти, во время его первого визита в Москву. До этого он состоял с ним в переписке. В этом же году оформляет ряд кубофутуристических буклетов и афиш, используя асимметричные типографские смещения для того, чтобы привлечь внимание к определённому слову или понятию.

В 1917 году инициирует создание ассоциации «Свобода искусству», направленной против идеи А. Бенуа о «Министерстве искусства», которое объединило бы артистов, художников, литераторов; Зданевича поддержали Н. Альтман, Л. Бруни, В. Воинов, В. Ермолаева, Н. Пунин и др.
В 1915—1917 годах работал военным корреспондентом петроградской газеты Речь и британской, где познакомился с Морганом Филипсом Прайсом, с которым они продолжали общение вплоть до смерти последнего в 1973 году. 

В мае 1917 году выехал из Петрограда в Тифлис, а потом по приглашению Такаишвили вместе с ним принял участие в экспедиции, организованной на деньги Общества истории и этнографии Тифлисского университета. В состав экспедиции вошли художники Ладо Гудиашвили, Михаил Чиаурели и Дито Шеварнадзе, а также архитектор Анатолий Кальгин). По окончании экспедиции в конце 1917 жил в Тифлисе с родителями до 1919 года (Улица Дмитрия Бакрадзе), а затем — в Батуме до своего отъезда в Константинополь.

В октябре 1920 года выехал из Батуми с целью ознакомления с новыми течениями искусства во Франции. Провёл год в Константинополе, ожидая французскую визу. В октябре 1921 года приехал в Париж. Первое время жил у Ларионова. Организовал вместе с С. Ромовым и А. Гингером группу «Через», которая должна была связать русских поэтов и художников, живших в эмиграции и в СССР, с деятелями французской культуры. Сблизился с дадаистами и сюрреалистами (С. Шаршун, П. Элюар, Т. Тцара, Ж. Кокто, Робер и Соня Делоне). В 1925 году принимал участие в советской экспозиции на Всемирной выставке в Париже.

С 1927 года работал рисовальщиком по ткани для фирмы «Блак Белэр», которая с 1 марта 1928 года перешла к фирме Шанель. Зданевич работал на заводе в пригороде Аньер, около Парижа. 1 мая 1931 года стал директором этого завода, а с 1933 по 1937 год работал директором фирмы Шанель. С 15 июля 1928 года живёт в городе Саннуа, ныне — пригород Парижа. В 1940-х годах возобновил деятельность издательства «41°».

В Париже вышли 3 его поэтические книги: «ЛидантЮ фАрам» (1923), посвящённая памяти М. В. Ле-Дантю, «Письмо» (1948) и «Афет» (1949). Поэма «Письмо» — была издана крохотным тиражом в 60 экземпляров. Один экземпляр Илья Зданевич послал Анри Матиссу с просьбой проиллюстрировать текст. По некоторым сведениям, существуют иллюстрации к «Письму» работы Пабло Пикассо.

Илья Зданевич был трижды женат. От первой жены, модели Аксель Брокар, имел двух детей. В 1927 году на свет появилась их первая дочь Мишель. Крёстной матерью девочки была Коко Шанель. Брак распался в 1939 году. Второй женой стала нигерийская принцесса Ибиронке Акинсемоин, с которой они заключили брак в 1940 году. У них родился сын, которого назвали Шалва. В 1943 году Ибиронке Акинсемоин была интернирована в лагерь оккупационными властями. После освобождения в 1945 году она заболела туберкулёзом и умерла.

Последней женой Зданевича стала художница по керамике Элене Дуар-Маре (скончалась в 1993 году); они поженились в 1968 году. Элен хранила творческое наследие мужа, организовывала выставки и публикации. Она же, выполняя волю мужа, стала в 1989 году инициатором выставки произведений Зданевича на его родине в Тбилиси в Государственном музее искусств Грузии. По окончании выставки Элен передала в дар музею многие её экспонаты — книги, рукописи, письма, афиши, плакаты, фотоснимки. По её же инициативе в Париже был создан «Ильязд-клуб», членами которого являются деятели культуры разных стран.

Илья скончался в 1975 году в Париже, похоронен на грузинском кладбище в Левиль-сюр-Орж.

Творчество 
Сотрудничал с П. Пикассо, Ж. Браком, А. Джакометти, А. Дереном, А. Матиссом, Ф. Леже, М. Шагалом. Автор многочисленных сборников заумной поэзии, пенталогии заумных пьес «Питёрка дейстф», драм, романов «Парижачьи» (написан в 1923, издан в 1994 году), «Философия» (восстановлен по рукописи и издан в 2008 году) и «Восхищение» (1930), а также «Писем Моргану Филипсу Прайсу», которые он задумал, как самостоятельное произведение, но не успел довести работу до конца, написав пять писем из запланированных семи. Иллюстрировал книги Р. Хаусманна, П. Элюара и других. Написал довольно объёмную рукопись о соборе Айя Софии.

В конце 1920-х годов Илья Зданевич отошёл от футуризма; два романа этого периода имеют вполне традиционную форму. Во время Второй мировой войны написал поэму из 100 сонетов (сохранились 73).

В последние годы жизни под влиянием жены занялся керамикой. В Европе больше известен под псевдонимом Ильязд.

В 1971 создал цикл поэм на французском языке в форме палиндрома «Бустрофедон в зеркале». Этот цикл поэм представляет собой мемуары. Ильязд пишет о тех, кого знал в жизни, в том числе о Пиросмани. Последняя поэма цикла заканчивается обращением к «маляру Николаю», где Ильязд называет грузинского художника своими горами, лесами и погибшими дерзаниями.

41° 
В 1918 году в Тифлисе образовалась авангардистская поэтическая группа «41°», к которой принадлежал Ильязд, а также одноимённое издательство. В это литературное объединение входили также И. Терентьев и А. Кручёных. К объединению примыкали поэт Н. Чернявский, Кара-Дарвиш (Акоп Генджян) и некоторые молодые тифлисские художники. Название группы Ильязд связывал с мистическим значением числа 41: на 41-м градусе широты находятся Неаполь, Пекин, Константинополь, Мадрид, Нью-Йорк и, главное, Тифлис. 40 дней, как напоминал читателям Ильязд, провели в пустыне Иисус Христос и Заратустра, а 41-й день стал днём их возвращения в мир. Группа «41°» оставила заметный след в истории русского авангарда и стала одним из наиболее ярких воплощений тифлисского ренессанса 1918—1920 годов.

В 1940-х годах возобновил работу издательства «41°». Под эгидой издательства «41°» он выпускает малотиражные библиофильские издания, разрабатывая идею и оформление книги — от общей композиции до мельчайших деталей технологии. В этот период изданы: антология русской и французской «заумной» поэзии «Поэзия неузнанных слов» («Poésie de mots inconnus», 1949), сборники собственных стихов — «Афат» («Afat») с иллюстрациями П. Пикассо (1940), «Раэль» («Rahel») в оформлении Л. Сюрважа (1941), «Письмо» («Escrito») с гравюрами Пикассо (1948), «Приговор безмолвный» («Sentence sans paroles») с иллюстрациями Ж. Брака и А. Джакометти (1961), «Бустрофедон в зеркале» («Boustrophédon au miroir») в оформлении Ж. Рибемон-Дессена (1971). Также он работает с А. Матиссом, Ф. Леже и М. Шагалом. В 1960-е годы оформляет собственными ксилографиями книги «Стихи и деревья» («Poèmes et bois») Р. Османа (1961) и «Поэму прозрения» («Un soupçon») П. Элюара (1965).

Онолатрическая пенталогия «Питёрка дейстф» 
Зданевичу принадлежит пенталогия пьес «Питёрка дейстф», написанная на смеси зауми и русского языка, причём в печатном издании русский текст набран нарочито без соблюдения нормативных правил орфографии. Первая из этих пьес — «Янко крУль албАнскай», написанная и впервые поставленная в 1916 году, содержит выражение «изык албанскай», предвосхищающее язык падонков.

Произведения

Книги 

 Наталия Гончарова. Михаил Ларионов. М.: А. Мюнстер, 1913 (под псевдонимом Эли Эганбюри)
 Янко крУль албАнскай. Тифлис: Синдикат, 1918
 асЁл напракАт // Софии Георгиевне Мельниковой Фантастический Кабачок. Тифлис: 41°, 1918
 Остраф пАсхи. Тифлис: <41°>, 1919
 згА Якабы. Тифлис: 41°, 1920
 лидантЮ фАрам: аслааблИчья [Осла обличье]: виртЕп ф 5 дЕйствах. дЕйства 5 / aблОшка наУма гранОвского; набОр писAки. — Париж: издАния 41°, 1923. (репринт. переизд.: Berkeley: Berkeley Slavic Specialties, 1995; Paris: Editions Allia, 1995)
 Посмертные труды, 1928, отрывки перепечатаны в «Новом журнале», № 168—171, 1987-88 (роман иронически изображает мир искусства, политики и моды Парижа 1920-х годов)
 Восхищение. Париж: Сорок первый градус, 1930 (репринт. переизд.: Беркли, 1983) — роман-метафора о падении футуризма
 Афет: Семьдесят шесть сонетов / Гравюры П.Пикассо. <Париж>: Сорок первый градус, 1940
 Rahel. Paris: 1941
 Письмо / Гравюры П.Пикассо. Париж: Сорок первый градус, 1948
 Афет. Париж, 1949
 Poésie de mots inconnus / poèmes de Akinsemoyin, Albert-Birot, Arp, Artaud, Audiberti, Ball … [choix de Iliazd]; ornés par Arp, Braque, Bryen, Chagall, Dominguez, Férat … — [Paris]: 41°, 1949.
 Montluc, A. La Maigre, mise en lumière… / par Iliazd; illustrée de pointes sèches par Pablo Picasso. — [Paris]: 41°, 1952.
 Boissière, J.-F. Traité du balet / illustré de gravures à l’eau-forte par Marie Laure … — [Paris]: 41°, 1953.
 OEttingen, H. Chevaux de minuit, épopée, par Iliazd et Pablo Picasso. — Cannes; Paris, 1956.
 Bordier, R. Récit du Nord et des régions froides / [pour l’entrée des baillifs de Groenland et Frizland au grand bal de la douairière de Billebahaut]; mis en lumière et en page par Iliazd; précédé d’une eauforte en couleur de Bryen. — [Paris]: 41°, 1956.
 «Le Frère mendiant», o Libro del conocimiento, los Viajes en Africa, publicados antiguamente par Bargeron, Margry y Jimenez de la Espada, e ilustrados ahora y Compaginados por Pablo Picasso et Iliazd. — Paris: 41°, 1959.
 Iliazd. Приговор безмолвия = Sentence sans paroles / [dessin de couv.] Georges Braque; [portrait en front.] Alberto Giacometti. — Paris: 41°, 1961.
 Hausmann, R. Poèmes et bois. — [Paris]: 41°, [1961].
 Les Douze portraits du célèbre Orbandale / pris sur vif et gravés à l’eau-forte par Alberto Giacometti. — Paris: Iliazd, 1962.
 Ernst, M., Iliazd. L’Art de voir de Guillaume Tempel / pour illustrer les données de Guillaume Tempel mises en lumière par Iliazd à paraitre sous le titre de Maximiliana, ou l’exercice illégal de l’astronomie. — Paris: [s. n.], 1964.
 Éluard, P. Un soupçon. — [Paris]: 41°, 1965. Pablo Picasso, Ilia Zdanevitch. Hommage à Roger Lacourière / [illustrations de André Beaudin, Camille Bryen, Derain, Dunoyer de Segonzac etc.]. — Paris: 41°, 1968.
 Iliazd. Boustrophédon au miroir / Georges Ribemont Dessaignes, gravures à l’eauforte. — [Paris]: 41°, 1971.
 Iliazd. Pirosmanachvili: 1914 / [traduit du russe par Andrée Robel et André Du Bouchet]; Pablo Picasso, pointe sèche. — [Paris]: 41°, 1972.
 Собрание сочинений в пяти томах. Т. 1. Парижачьи: Опись / Подг. текста и предисл. Р. Гейро. М.; Дюссельдорф: Гилея; Голубой всадник, 1994
 Собрание сочинений в пяти томах. Т. 2. Восхищение: Роман / Предисл. Р. Гейро. М.; Дюссельдорф: Гилея; Голубой всадник, 1995
 Письма Моргану Филипсу Прайсу / Предисл. Р. Гейро. М.: Гилея, 2005
 Философия футуриста: Романы и заумные драмы. С приложением доклада И. Зданевича «Илиазда» и «Жития Ильи Зданевича» И. Терентьева / Предисл. Р. Гейро, подг. текста и комм. Р. Гейро и С. Кудрявцева, сост. и общ. ред. С. Кудрявцева. М.: Гилея, 2008
 Окурки. Париж: Гилея, 2011 (тираж 50+50 нумерованных экз.)
 Футуризм и всёчество. 1912—1914. В 2-х т. / Составители, подг. текстов и коммент. Е. В. Баснер, А. В. Крусанова и Г. А. Марушиной; общ. ред. А. В. Крусанова. М.: Гилея, 2014
 Поэтические книги. 1940—1971 / Предисл. и коммент. Р. Гейро; общ. ред. С. Кудрявцева. М.: Гилея, 2014
 Восхождение на Качкар / Сост. и общ. ред. С. Кудрявцева; предисл., примеч. и коммент. Р. Гейро. М.: Grundrisse, 2021
 Дом на говне: Доклады и выступления в Париже и Берлине. 1921–1926 / Общ. ред. С. Кудрявцева, сост., подг. текстов, вступ. ст. и коммент. Р. Гейро и С. Кудрявцева. — М.: Гилея, 2021. — 654 с. — ISBN 978-5-87987-130-2.
 Восхищение: Роман. Изд. 5-е, испр. и доп. / Сост., подг. текстов, коммент. и примеч. С. Кудрявцева. М.: Гилея, 2022

Архивные публикации 
 Западный Гюрджистан. Итоги и дни путешествия И. М. Зданевича в 1917 году // Georgica II. Materiali sulla Georgia Occidentale / A cura di L. Magarotto e G. Scarcia. Bologna: Il cavaliere azzurro, 1988
 Из архива Ильи Зданевича / Публ. Р.Гейро // Минувшее: Ист. альманах. Вып.5. М., 1991. C. 123—164.
 Зданевич И. Илиазда [: доклад] / Публикация Р. Гейро // Поэзия и живопись: Сборник трудов памяти Н. И. Харджиева / Под редакцией М. Б. Мейлаха и Д. В. Сарабьянова. М.: Языки русской культуры, 2000. С. 518—540. — ISBN 5-7859-0074-2

Сводные издания 
 Собрание сочинений в пяти томах. Т. 1, 2. Москва; Дюссельдорф: Гилея; Голубой всадник, 1994—1995

Память 

Именем братьев Зданевичей названа улица в Тбилиси.

Примечания

Литература 
 
 Терентьев И. Рекорд нежности: житие Ильи Зданевича/Рис. К. Зданевича. Тифлис, 1919
 Iliazd. Paris, Centre Georges Pompidou, 1978
 Isselbacher A. Iliazd and the illustrated book. New York: Museum of Modern Art, 1987.
 Le Gris-Bergmann F. 41°: Ilya and Kirill Zdanevich. San Francisco: Modernism Inc., 1991.
 I Libri di Iliazd: dall’avanguardia russa alla scuola di Parigi. Firenze: Centro Di, 1991
 L’Avanguardia a Tiflis: studi, ricerche, cronache, testimonianze, documenti / Luigi Magarotto, Marzio Marzaduri, Giovanna Pagani Cesa, eds. Venezia: [s.n.], 1982
 Васильев И.Е. Ильязд. Вехи жизни и творчества И. М. Зданевича / И. Е. Васильев // Известия Уральского государственного университета. — 2002. — № 24. — С. 177—188.
 Каменская Е. Н. Первые выставки грузинских художников-модернистов // Актуальные проблемы теории и истории искусства: сб. науч. статей. Вып. 10 / Под ред. А. В. Захаровой, С. В. Мальцевой, Е. Ю. Станюкович-Денисовой. — М.: МГУ имени М. В. Ломоносова / СПб.: НП-Принт, 2020. — С. 448—459.
 Лившиц Б. Полутораглазый стрелец [: воспоминания, 1933] // Лившиц Б. [www.belousenko.com/books/poetry/Lifsits_Strelec.htm Полутораглазый стрелец: Стихотворения, переводы, воспоминания] / Примечания П. М. Нерлера, А. Е. Парниса и Е. Ф. Ковтуна. Л.: Сов. писатель, 1989. C.450-451; 614, 628, 633, 652, 694, 668. — ISBN 5-265-00229-4
 Паустовский К. Г. Бросок на юг [: воспоминания] // Паустовский К. Г. Собр.соч. в 8-и т. Т. 5. — М.: Художественная литература, 1968. — С. 382.
 Никольская Т. «Фантастический город»: Русская культурная жизнь в Тбилиси: 1917—1921. — М.: Пятая страна, 2000. — 192 с. — ISBN 5-901250-07-9.
 Никольская Т. Авангард и окрестности. — СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2001. — 320 с. — ISBN 5-89059-010-3 — рецензия А.Крусанова
 Ливак Л. «Героические времена молодой зарубежной поэзии». Литературный авангард русского Парижа (1920—1926) // Диаспора: Новые материалы. VII. СПб.; Париж: Atheneum; Феникс, 2005. — С. 131—242.
 Сеславинский М. В. Рандеву: Русские художники во французском книгоиздании первой половины XX века: альбом-каталог. — Москва: Астрель, 2009. — 504 с. — ISBN 978-5-94829-036-2.
 Сеславинский М. В. Французские библиофильские издания в оформлении русских художников-эмигрантов (1920—1940-е годы): монография. — М.: ИД Университетская книга, 2012. — 254, [6] с.: ил. — ISBN 978-5-454-00003-5.
 Гейро Р. Об Ильязде, Пикассо и некоторых других… // Книга художника / Livre d`artiste. Испанская коллекция. Пикассо. Дали. Миро. Грис. Клавье. Тапьес. Из собраний Георгия Генса и Бориса Фридмана / Составление Б. Фридмана. — М.: РОСТ Медиа, 2012. — С. 16—22.
 
 Гейро Р. Ильязд в портретах и зарисовках. — М.: Гилея, 2015.
 Кудрявцев С. Заумник в Царьграде: Итоги и дни путешествия И. М. Зданевича в Константинополь в 1920—1921 годах. — М.: Grundrisse, 2016.
 Бренер А., Кудрявцев С. Гнига зауми и за-зауми. — М.: Гилея, 2017. — С. 92-112.

Ссылки 

 ИЛЬЯЗД на Викиливре-ру
 Страница французской Википедии об альманахах Ильязд-Клуба «Carnets de l’Iliazd-Club»
 ИЛЬЯЗД (илья зданевич) тексты 1908—1965; Михаил Лё-Дантю. Портрет Ильи Зданевича, около 1913
 Шахназарова, Анна; Ляшенко, Михаил — Об Илье Зданевиче, на сайте «Журнала поэзии А Б Г» (Тбилиси, республика Грузия)
 Ильязд в Международном архиве дадаизма, университет штата Айова
 Отрывок из романа «Парижачьи»
 Арлаускайте, Наталия. Неконвенциональные элементы текста в структуре повествования: Ильязд, «Парижачьи» (1923—1926)
 Janecek, Gerald. From Zaum: The Transrational Poetry of Russian Futurism 
 Зданевич И. М. // Шелохаев В. Энциклопедия Русской эмиграции, 1997
 Ильязд — Янко Круль Албанскай (отрывок) в прочтении Петра Недотроги
 Открытие выставки «Ильязд. 20й век Ильи Зданевича» в ГМИИ им. А. С. Пушкина «Время культуры» на радио «Благо»

Художники Грузии
Художники Франции
Русские поэты-футуристы
Писатели России по алфавиту
Драматурги России
Художники русского авангарда
Дизайнеры русского авангарда
Теоретики русского авангарда
Прозаики русского авангарда
Драматурги русского авангарда
Художественные критики русского авангарда
«Председатели земного шара»
Выпускники юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Русские поэты первой волны эмиграции
Русские писатели первой волны эмиграции
Русские эмигранты первой волны во Франции
Поэты России XX века
Русские писатели XX века
Литераторы, известные под псевдонимами
Писатели России XX века

Поэты русского авангарда
Похороненные на Левильском кладбище